Колокольня Ильинской церкви — памятник архитектуры национального значения в Чернигове.

История 
Постановлением Совета министров УССР 24.08.1963 № 970 присвоен статус памятник архитектуры национального значения с охранным № 818/2 под названием Колокольня Ильинской церкви.

Установлена информационная доска.

Описание 
Входит в комплекс сооружений Ильинской церкви — участок историко-архитектурного заповедника Чернигов древний, расположенный на южном склоне Болдиной Горы в устье Ильинского оврага — Ильинская улица, 33.

Колокольня была построена в 1908—1910 годы в период «историзма» северо-западнее Ильинской церкви. Трехъярусная. Два первых яруса каменные, прямоугольные в плане, несут деревянный восьмерик колоколов. Венчает сооружение барокковый купол с макушкой.

В период 1981—1982 годы были проведены ремонтно-реставрационные работы.

Примечания

Литература 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН м. ЧЕРНІГОВА З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ (договір від 19.10.2018 р. № 2)
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 225 ДЗВІНИЦЯ

Чернигов
Памятники архитектуры Чернигова
Культовые сооружения, построенные в 1910 году в России
1910-е годы в Черниговской области